Artykuł zawiera listę odcinków serialu animowanego Ghost Force.

Spis serii

Lista odcinków

Seria 1 (2021-2022)

Przypisy 

Ghost Force